Idaasha peut désigner
 Idaasha, Igbo Idaasha (ou Dassa-Zoumè) une ville du Bénin
 l'ede idaasha, une langue yoruboïde du groupe ede parlée au Bénin
 les Idaasha, une population du Bénin.